Gminy w USA:
 Haddon (ang. Haddon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Haddon (ang. Haddon Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
W Wielkiej Brytanii:
 Haddon – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)